Гарупе () — топоним Латвии:
 Гарупе — населенный пункт в Царникавском крае.
 Гарупе —  остановочный пункт в одноимённом населенном пункте.
 Гарупе (Ланга) —   река, приток озера Кишезерс.